Вилем Дафо Млађи () је амерички глумац, рођен 22. јула 1955. године у Еплтону (Висконсин).

Филмографија 

|-
| 1980. || Врата раја || -{Heaven's Gate}- || || Extra
|-
| 1982. || || -{The Loveless}- || Vance ||
|-
| 1983. || Глад || -{The Hunger}- || 2nd Phone Booth Youth ||
|-
| 1984. || || -{Roadhouse 66}- || Johnny Harte ||
|-
| 1984. || || -{New York Nights}- || Boyfriend ||
|-
| 1984. || Ватрене улице || -{Streets of Fire}- || Raven Shaddock ||
|-
| 1985. || Живети и умрети у Лос Анђелесу || -{To Live and Die in L.A.}- || Erick 'Rick' Masters ||
|-
| 1986. || Вод смрти || -{Platoon}- || Sgt. Elias K. Grodin ||
|-
| 1988. || Ван домашаја || -{Off Limits}- || Buck McGriff ||
|-
| 1988. || Посљедње Христово искушење || -{The Last Temptation of Christ}- || Jesus ||
|-
| 1988. || Мисисипи у пламену || -{Mississippi Burning}- || Agent Alan Ward ||
|-
| 1989. || || -{Triumph of the Spirit}- || Salamo Arouch ||
|-
| 1989. || Рођен 4. јула || -{Born on the Fourth of July}- || Charlie - Villa Dulce ||
|-
| 1990. || Плачљивко || -{Cry-Baby}- || Hateful Guard || Cameo
|-
| 1990. || Дивљи у срцу || -{Wild at Heart}- || Bobby Peru ||
|-
| 1991. || Лет уљеза || -{Flight of the Intruder}- || Lt. Cmdr. Virgil 'Tiger' Cole ||
|-
| 1992. || Бели песак || -{White Sands}- || Deputy Sheriff Ray Dolezal ||
|-
| 1992. || || -{Light Sleeper}- || John LeTour ||
|-
| 1993. || Тело као доказ || -{Body of Evidence}- || Frank Dulaney ||
|-
| 1993. || || -{Faraway, So Close!}- || Emit Flesti ||
|-
| 1994. || || -{Tom & Viv}- || Том Елиот ||
|-
| 1994. || Непосредна опасност || -{Clear and Present Danger}- || Џон Кларк ||
|-
| 1995. || || -{Victory}- || Axel Heyst ||
|-
| 1995. || || -{The Night and the Moment}- || The Writer ||
|-
| 1996. || Баскијат || -{Basquiat}- || The Electrician ||
|-
| 1996. || Енглески пацијент || -{The English Patient}- || David Caravaggio ||
|-
| 1997. || Брзина 2: контрола крстарења || Speed 2: Cruise Control || Џон Гајгер ||
|-
| 1997. || На ивици разума || -{Affliction}- || Rolfe Whitehouse ||
|-
| 1998. || Лулу на мосту || -{Lulu on the Bridge}- || Dr. Van Horn ||
|-
| 1998. || || -{New Rose Hotel}- || X ||
|-
| 1999. || Постојање || -{eXistenZ}- || Gas ||
|-
| 1999. || Свеци против мафије || -{The Boondock Saints}- || Paul Smecker ||
|-
| 2000. || Амерички психо || -{American Psycho}- || Det. Donald Kimball ||
|-
| 2000. || Фабрика животиња || -{Animal Factory}- || Earl Copen ||
|-
| 2000. || Сенка вампира || -{Shadow of the Vampire}- || Макс Шрек || измишљени приказ снимања класичног филма о вампирима Носферату – Симфонија ужаса
|-
| 2000. || || -{Bullfighter}- || Father Ramirez ||
|-
| 2001. || || -{Pavilion of Women}- || Father Andre ||
|-
| 2001. || || -{Edges of the Lord}- || Priest ||
|-
| 2002. || Спајдермен || -{Spider-Man}- || Green Goblin/Norman Osborn ||
|-
| 2002. || Аутофокус || -{Auto Focus}- || John Carpenter ||
|-
| 2003. || Потрага за Немом || -{Finding Nemo}- || Gill || глас
|-
| 2003. || || -{The Reckoning}- || Мартин ||
|-
| 2003. || Било једном у Мексику || -{Once Upon a Time in Mexico}- || Armando Barillo ||
|-
| 2003. || || -{Camel Cricket City}- || Camel Cricket || глас
|-
| 2003. || || -{Short film}- || ||
|-
| 2004. || Отмица || The Clearing || Arnold Mack ||
|-
| 2004. || Спајдермен 2 || -{Spider-Man 2}- || Green Goblin/Norman Osborn ||
|-
| 2004. || || -{The Life Aquatic with Steve Zissou}- || Klaus Daimler ||
|-
| 2004. || || -{Control}- || Dr. Michael Copeland || Direct-to-Video Release
|-
| 2004. || Авијатичар || -{The Aviator}- || Роланд Свит ||
|-
| 2005. || || xXx: State of the Union || General George Deckert ||
|-
| 2005. || Мандерлеј || -{Manderlay}- || Grace's Father ||
|-
| 2005. || || -{Before It Had a Name}- || Leslie ||
|-
| 2005. || Повратак господина Риплија || -{Ripley Under Ground}- || Neil Murchison ||
|-
| 2006. || || -{American Dreamz}- || Chief of Staff ||
|-
| 2006. || Човек изнутра || Inside Man || Capt. John Darius ||
|-
| 2006. || Париз, с љубављу || -{Paris, je t'aime}- || The Cowboy Segment: Place des Victoires ||
|-
| 2007. || || -{The Walker}- || Senator Larry Lockner ||
|-
| 2007. || Мистер Бин на одмору || -{Mr. Bean's Holiday}- || Carson Clay ||
|-
| 2007. || Спајдермен 3 || -{Spider-Man 3}- || Green Goblin/Norman Osborn ||
|-
| 2007. || || -{Go Go Tales}- || Ray Ruby ||
|-
| 2007. || Аноморфоза || -{Anamorph}- || Det. Stan Aubrey ||
|-
| 2008. || Свици у башти || -{Fireflies in the Garden}- || Charles Waechter ||
|-
| 2008. || || -{Adam Resurrected}- || Commandant Klein ||
|-
| 2009. || Свет вампира || -{Daybreakers}- || ||
|-
| 2009. || Фантастични господин Лисац || -{Fantastic Mr. Fox}- || Rat || глас
|-
| 2014. || Хотел Гранд Будапест || -{The Grand Budapest Hotel}- || J.G. Jopling ||
|-
| 2014. || Џон Вик || -{John Wick}- || Marcus ||
|-
| 2016. || У потрази за Дори || -{Finding Dory}- || Gill || глас
|-
| 2016. || Велики кинески зид || -{The Great Wall}- || Sir Ballard ||
|-
| 2017. || Убиство у Оријент експресу || -{Murder on the Orient Express}- || Gerhard Hardman ||
|-
| 2017. || Шта се десило с Понедељком || -{What happened to Monday}- || Terrence Settman ||
|-
| 2018. || Аквамен || -{Aquaman}- || Nuidis Vulko ||
|-
| 2019. || Светионик || -{The Lighthouse}- || Thomas Wake ||
|-
| 2019. || Того || -{Togo}- || Leonhard Seppala ||
|-
| 2021. || Лига правде Зека Снајдера || -{Zack Snyder's Justice League}- || Nuidis Vulko || 
|-
| 2021. || Француска депеша || -{The French Dispatch}- || затвореник ||
|-
| 2021. || Алеја ноћних мора || -{Nightmare Alley}- || Clem Hoately ||
|-
| 2021. || Спајдермен: Пут без повратка || -{Spider-Man: No Way Home}- || Green Goblin/Norman Osborn || 
|-
| 2022. || Северњак || -{The Northman}- || Heimir the Fool || 
|-
| 2023. || Аквамен и изгубљено краљевство || -{Aquaman and the Lost Kingdom}-'' || Nuidis Vulko ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 
 И Христ и антихрист - интервју („Политика”, 3. јул 2016)

Рођени 1955.
Амерички глумци
Добитници награде Сателит
Добитници награде Сатурн
Добитници Волпи пехара‎
Амерички гласовни глумци